UEFA Super Cup 2012 var den 37. udgave af UEFA Super Cup. Kampen blev spillet mellem vinderne af UEFA Champions League 2011-12, Chelsea og vinderen af UEFA Europa League 2011-12, Atlético Madrid på Stade Louis II i Monaco den 31. august 2012.

Denne udgave af kampen, var den sidste som blev spillet på Stade Louis II, som havde været kampens spillested siden 1998. Fremtidige udgaver af kampen blev spillet forskellige steder. Eden Arena i Prag var vært for 2013-udgaven.

Kampens vinder blev Atlético Madrid, som slog Chelsea 4-1. Dette blev deres anden titel.

Stadion 

Stade Louis II i Monaco har været spillestedet for UEFA Super Cup fra 1998 til 2012. Stadionet blev bygget i 1985 og er hjemmebane for AS Monaco som spiller i det franske ligasystem.

Kapaciteten for Stade Louis II var 18.000. Over 70 procent af billeterne var reserverede til offentligheden og tilhængere af de to klubber. Billeterne blev sat til salg, eksklusivt via UEFA.com, den 15. juni 2012. Billetsalget sluttede den 2. juli 2012.

Kampen

Detaljer

Statistik 

</div>

Kilder

Eksterne henvisninger 
 UEFA Super Cup (official website)
 2012 UEFA Super Cup, UEFA.com

2012
Chelsea F.C.
Atletico de Madrid
Fodbold i 2012